

Patronyme 
Pariselle est un nom de famille porté notamment par : 
 Jean-Louis Pariselle (1917-2008), sculpteur français, maire adjoint de Joinville-le-Pont (Val-de-Marne)
 Henri Pariselle (ou Henry) (1885-1972), chimiste français
 Emmanuel Pariselle, musicien accordéoniste français
 Jean-Marc Pariselle, illustrateur français
Renée Pariselle, née Pallares, Juste parmi les Nations